
Termin VMD ima više značenja.

 Vizuelna molekulska dinamika
 Virus mozaika duvana